Ростовский уезд — название административных единиц в составе Русского государства и Российской империи.
 Ростовский уезд — уезд в Екатеринославской губернии.
 Ростовский уезд — уезд в Замосковном крае.
 Ростовский уезд — уезд в Области Войска Донского.
 Ростовский уезд — уезд в Ярославской губернии.